Mit dem Namen Zeche Gottessegen (auch: Grube, Bergwerk etc.) gab es in Deutschland mehrere Bergwerke. Dies waren unter anderem:

 Die Zeche Gottessegen in Dortmund-Löttringhausen.
 Die Zeche Gottessegen in Essen-Kupferdreh.
 Die Zeche Gottessegen in Witten-Durchholz.
 Zeche Gottes Segen in Bochum-Querenburg.

 Besucherbergwerk Segen Gottes Schnellingen, Haslach im Schwarzwald
 Segen-Gottes-Schacht (Freital),  
 Gottes-Segen-Schacht (Bannewitz), Steinkohlengrube
 Grube Segen Gottes, Bensberger Erzrevier in Stümpen, Rösrath

 Gewerkschaft Gottes Segen Bergwerk in Sachsen.
 Gottes Segen (Stolln), Johanngeorgenstadt im sächsischen Erzgebirge.